Voggenreiter ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Voggenreiter (?–1992), deutscher Musikwissenschaftler und Verleger (Voggenreiter-Verlag)
 Georg Voggenreiter (1919–1986), deutscher Radrennfahrer
 Heinrich Voggenreiter (1905–?), deutscher Verleger (Voggenreiter-Verlag)
 Heinz Voggenreiter (* 1963), deutscher Luft- und Raumfahrttechniker und Hochschullehrer
 Ludwig Voggenreiter (1898–1947) , deutscher Verleger (Voggenreiter-Verlag)